Ommelander Ziekenhuis Groep, een fusie tussen het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl en het St. Lucas Ziekenhuis in Winschoten
 AZ Sint-Lucas (Gent), Ziekenhuis in Gent
 AZ Sint-Lucas (Brugge)